Movistar Team Women ist ein spanisches Radsportteam im Frauenradrennsport.

Organisation und Geschichte 
Das Team wurde parallel zur bereits bestehenden Struktur des Movistar Team im Männerradsport mit dem Ziel gegründet, den spanischen Frauenradsport zu fördern. Es erhielt in der Saison 2018 eine Lizenz als UCI Women's Team und wurde zur Saison 2020 als UCI Women’s WorldTeam registriert.

Platzierungen in UCI-Ranglisten

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Radsportteam in Spanien
UCI Women’s WorldTeam